Sprißler ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Sprißler (1795–1879), Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Thomas Sprißler (* 1966), deutscher Kommunalpolitiker